IBCF steht als Abkürzung für:

 Interconnection Border Control Function, Bestandteil des IP Multimedia Subsystems (IMS) zur Steuerung des Verkehrs zu anderen IMS-Netzen, siehe IP Multimedia Subsystem#Interconnection Border Control Function (I-BCF)
 Investment Banking Center Frankfurt, Gebäude der Deutschen Bank in Frankfurt, siehe Deutsche Bank IBCF

Abkürzung